Macal steht für folgende geographische Objekte
 Macal River, Fluss im Westen Belizes,

Mácal ist der Familienname folgender Personen:
 Zdeněk Mácal (* 1936), tschechischer Dirigent